Höchstädter ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Höchstädter (1881–1961), deutscher Jurist
 Martin Höchstädter (1883–1973), deutsch-liechtensteinischer Ingenieur
 Paul Höchstädter (* 1973), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Hochstätter
 Hochstetter
 Höchstätter
 Höchstetter
 Karin Hochstatter (* 1960), deutsche Bildhauerin und Medienkünstlerin
 Höchstädt